Chitarkot, Chitrakoot o Chitrakut pot referir-se a:

 Chitrakoot (Madhya Pradesh), un municipi de Madhya Pradesh
 Divisió de Chitrakoot, divisió de Uttar Pradesh
 Districte de Chitrakoot , a districte d'Uttar Pradesh
 Chitrakoot Dham (Karwi), un municipi d'Uttar Pradesh
 Chitrakoot (circumscripció del Vidhan Sabha)
 Aeroport de Chitrakoot, aeroport d'Uttar Pradesh 
 Chitrakoot Falls, una cascada de Chhattisgarh
 Chitrakoot Colony, un veïnatge (colony) a l'oest de Jaipur, Rajasthan
 Chitrakoot Express, un tren correu exprés dels Ferrocarrils de l'Índia, que s'estén entre l'estació de tren de Jabalpur Junction i Lucknow, capital d'Uttar Pradesh
 Chitarkot o Chitrakut és una muntanya i un lloc de peregrinació a l'Índia, a Uttar Pradesh, districte de Banda a uns 115 km d'Allahabad i 85 km de Banda. A la seva base hi corre el riu Paisuni. Hi ha trenta-tres capelles dedicades a diverses deïtats.

Muntanyes de l'Índia
Geografia d'Uttar Pradesh